Села:
 Тишиця — Львівська область, Червоноградський район
 Тишиця — Рівненська область, Рівненський район